Тимоти Карл «Тим» Микельсон (; ) — американский гребец, выступавший за сборную США по академической гребле в первой половине 1970-х годов. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мюнхене, чемпион мира, чемпион Панамериканских игр, победитель и призёр многих регат национального значения. Также известен как инженер медицинского оборудования, руководитель компаний Marquette Electronics и ATL/Philips Medical.

Биография 
Тимоти Микельсон родился 12 ноября 1948 года в поселении Дирфилд, штат Висконсин.

Занимался академической греблей во время учёбы в Висконсинском университете в Мадисоне, состоял в местной гребной команде, неоднократно принимал участие в различных студенческих регатах. В 1971 году получил учёную степень в области электроинжиниринга и пошёл служить в армию, провёл два года в Армейском медицинском центре имени Уолтера Рида в Вашингтоне, где являлся инженером по охране окружающей среды. Одновременно с этим состоял в столичном гребном клубе «Потомак», который и представлял на международной арене.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 1972 года, когда вошёл в основной состав американской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. В составе экипажа-восьмёрки в главном финале пришёл к финишу вторым, пропустив вперёд только команду из Новой Зеландии, и тем самым завоевал серебряную олимпийскую медаль.

После мюнхенской Олимпиады Микельсон остался в составе гребной команды США и продолжил принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1973 году он побывал на чемпионате мира в Москве, где занял в восьмёрках итоговое шестое место.

В 1974 году в восьмёрках одержал победу на чемпионате мира в Люцерне.

На Панамериканских играх 1975 года в Мехико был лучшим в восьмёрках, тогда как на мировом первенстве в Ноттингеме показал в той же дисциплине пятый результат.

Впоследствии получил степень магистра биоинженерии в Дартмутском колледже и степень доктора философии в области спортивной физиологии в Университете Огайо. Работал в сфере проектирования и производства медицинской электроники, занимал руководящие посты в нескольких крупных американских компаниях, как то Marquette Electronics, Corometrics Medical Systems, ATL/Philips Medical. При этом продолжал заниматься греблей на любительском уровне, некоторое время тренировал гребцов в Милуокском гребном клубе.

Умер от бокового амиотрофического склероза 30 августа 2017 года в своём доме недалеко от Сиэтла в возрасте 68 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Тимоти Микельсон  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1972 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Чемпионы мира по академической гребле
Чемпионы Панамериканских игр по академической гребле
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Выпускники Дартмутского колледжа
Выпускники Университета Огайо
Умершие от бокового амиотрофического склероза